Kameroen
 Bafia (taal) - taal gesproken in Kameroen
 Bafia (volk) - volk in Kameroen
 Bafia (Kameroen) - hoofdstad van het departement Mbam-et-Inoubou in Kameroen
 Bisdom Bafia - bisdom in Kameroen
 Bafia Airport - luchthaven in Kameroen

Personen
 Kazimierz Bafia - Poolse skisporter actief in de Noordse combinatie
 Tadeusz Bafia - Poolse skisporter actief in de Noordse combinatie
 Dominik Bafia - Canadees skispringer

Overig
 Bafia (Messina) - nederzetting in Italië